La dynastie des Sassanides règne sur le second empire perse ou Empire sassanide d'Iran du .

Histoire 

La dynastie des Sassanides porte le nom de son ancêtre éponyme, le mythique « seigneur Sassan ». Elle est fondée en 224 ap. J.-C. par   qui prend le titre de Sāhān Sāh (« roi des rois ») après la défaite et la mort d' ( Ardavan), le dernier roi parthe de la dynastie arsacide. Elle se termine lorsque le dernier roi sassanide,  (632–651), est obscurément assassiné après quatorze années de combats perdus contre les envahisseurs arabes lors de la conquête musulmane de la Perse.

Du , des dynasties musulmanes locales revendiquent être issues de « grands rois » sassanides :
 les Bawandides  (665-1349) du Mazandaran, issus de  ;
 les  Dabwaïhides et les Baduspanides du Tabaristan (647-1597), issus de Gīl Gawbāra (647-660), un descendant de Zamasp ;
 les  Chirvanchah du Chirvan (1028-1382), issus de .
 il semble par contre beaucoup plus douteux que  les Ghaznavides (977-1187), d’origine turque, aient eu comme ils le prétendaient comme ancêtre .

Descendance de Sassan

Notes et références

Bibliographie 
  Ivan Mladjov    Sāsānid Kings of Kings of Iran and Un-Iran  Consulté le .
  Touraj Daryaee, Sasanian Persia:The Rise and Fall of an Empire, I. B. Tauris, 2010 .
  Parvaneh Pourshariati, Decline and fall of the Sassanian Empire, I. B. Taurus and Co Ltd, Londres, 2008 .
 André Maricq, Res gestae divi Saporis « Classica et Orientalia », dans Syria, tome 35, fascicule 3-4, 1958.
  ; Généalogie des Sassanides : « , Tableau Généalogique  » et ,  Dynasties des  Ghavparéhides-Padhospanides du Ruyan et du Rustemdar (660-1597),    122. 

Dynastie sassanide